

Letteratura 
 Meridiano di sangue (Blood Meridian, or the Evening Redness in the West) – romanzo di Cormac McCarthy del 1985

Musica 
 Blood Meridian – album dei Numb del 1997
 Blood Meridian – gruppo musicale alternative country canadese